Тестархой:
 Тестархой — покинутое село в Галанчожском районе Чечни.
 Тестархой — башенный комплекс в с. Тестархой, недалеко от Галанчожского озера.